Ранди Марие Блер (, урождённая Нильсен (); 12 февраля 1851 — 13 июня 1928) —  норвежская феминистка, суфражистка и активистка движения за права женщин. Она была замужем за премьер-министром Норвегии Отто Блером, от которого родила сына Эйвинна Блера. Ранди Блер была одним из основателей Норвежской ассоциации за женские права и возглавляла эту ассоциацию с 1895 по 1899 год, а затем с 1903 по 1922 год.

Ранняя биография 
Ранди Блер родилась в 1851 году в Бергене в семье судового брокера Андреаса Расмуссена Нильсена (1822-1898) и Маргрете Андреа Торнёэ (1827-1909); она была старшей из одиннадцати детей. Ранди не получила никакого официального образования, но с юных лет занималась искусством, в том числе рисованием, театром и музыкой. Когда ей было 17 лет, она присоединилась к Vestmannalaget, старейшей языковой ассоциации Норвегии. В 1876 году Ранди участвовала в создании старейшего и крупнейшего театра Бергена - Национальной сцены (), и в том же году вышла замуж за Отто Блера, юриста и политика левой Либеральной партии, который впоследствии занял пост премьер-министра Норвегии.

Карьера 
Блер была вовлечена в норвежское феминистское движение в 1880-х годах. В 1883 году она присоединилась к Скульд, дискуссионной группе для студенток, а в следующем году была одним из соучредителей Норвежской ассоциации за женские права (). Блер была председателем этой организации на протяжении двух периодов: с 1895 по 1899 год и с 1903 по 1922 год. Занимая эту позицию, Блер боролась за улучшение социально-экономических условий для домохозяек, женщин из рабочего класса и низов среднего класса. Она обратилась к парламенту с просьбой о легализации профессионального образования для женщин, создании учебных курсов для горничных, швей, поваров и домохозяек. Под руководством Блер ассоциация также выступала за равную оплату труда для мужчин и женщин и за то, чтобы дети, рождённые вне брака, имели признанных законом отцов.

В 1885 году, когда Норвежская ассоциация за женские права решила не включать в свою повестку дня вопрос о женском избирательном праве, Блер стала соучредителем Ассоциации женского избирательного права () во главе с Гиной Крог. Год спустя она также помогала при создании Норвежской ассоциации общественного здравоохранения для женщин (). В 1903 году Блер была избрана председателем Норвежской женской ассоциации мира (). В те периоды, когда политическая карьера её мужа требовала, чтобы они покинули свой дом в Осло и жили в Швеции, она работала хостес в «Norska Ministerhotellet» в Стокгольме.

Блер была награждена золотой королевской Медалью Заслуг () в 1921 году, когда ей исполнилось 70 лет. Она умерла в 1928 году и была похоронена на Спасском кладбище в Осло.

Примечания 

Родившиеся в 1851 году
Умершие в 1928 году
Персоналии:Берген
Женщины-политики Норвегии
Похороненные на Спасском кладбище (Осло)
Деятели феминизма Норвегии
Члены Либеральной партии Норвегии